Copán, sito archeologico maya dell'Honduras, Patrimonio dell'umanità dell'UNESCO
Copán, fiume dell'Honduras
Copan, comune dell'Oklahoma
Dipartimento di Copán, dipartimento dell'Honduras
Copán Ruinas, città dell'Honduras nel Dipartimento di Copán